Tenancingo steht für:

 Tenancingo (El Salvador), Gemeinde in El Salvador
 Tenancingo (Puebla), Ort in Mexiko
 Tenancingo (Tlaxcala), Ort in Mexiko
 Tenancingo de Degollado, Ort in Mexiko
 Bistum Tenancingo, Bistum in Mexiko

Siehe auch:
 Municipio Tenancingo